Cizím slovem promotor označujeme několik různých záležitostí :

 promotor (funkce) – osoba, obvykle akademický funkcionář vysoké školy, který fakticky provádí promoce absolventů vysoké školy
 promotor (genetika) – v genetice část molekuly DNA, která je nutná pro spuštění transkripce genu 
 promotor (chemie) – chemická látka, jež zvyšuje aktivitu katalyzátoru
 promotor polymerace – materie urychlující rozpad iniciátoru na volné radikály
 promotor fidei (promotor víry) – odpůrce svatořečení
 promotor povolání v Římskokatolické církvi - člověk zodpovědný za nová povolání v daném řeholním řádu, kongregaci, diecézi.

Související články 
 promotér – synonymum pro slovo pořadatel